Schrenk ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Schrenk (1816–1876), deutschbaltischer/russischer Naturforscher
 Christhard Schrenk (* 1958), deutscher Historiker und Archivar
 Dieter Schrenk (* 1953), deutscher Lebensmitteltoxikologe
 Elias Schrenk (1831–1913), schwäbischer Erweckungsprediger des Pietismus
 Elisabeth Schrenk (* 1972), österreichische Inline-Speedskaterin
 Emmerich Schrenk (1915–1988), österreichischer Schauspieler
 Friedemann Schrenk (* 1956), deutscher Paläoanthropologe
 Gottlob Schrenk (1879–1965), deutscher evangelischer Theologe, Neutestamentler und Autor
 Hermann von Schrenk (1873–1953), Pilzkundler in Amerika
 Johann Schrenk (* 1948), deutscher Autor und Sozialwissenschaftler
 Josef Schrenk (1919–2013), deutscher Philologe
 Klaus Schrenk (* 1949), deutscher Kunsthistoriker und seit 2009 Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen (München)
 Martin Schrenk (1896–1934), deutscher Luftfahrtingenieur, Flugzeugkonstrukteur und Segelflieger
 Michelle Schrenk (* 1983), deutsche Autorin
 Peter Schrenk (* 1943), deutscher Schriftsteller
 Sabine Schrenk (* 1954), deutsche Christliche Archäologin

Schrenk heißt außerdem:
 Schrenk (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Schrenk (Fluss), Nebenfluss der Taimyra in Russland

Siehe auch:
 Schrenck